Каменно-Балковский сельсовет — историческое название двух административно-территориальных единиц Ставропольского края.

 Каменно-Балковский сельсовет, с 2004 село Каменная Балка — административно-территориальная единица и муниципальное образование Арзгирского района, упразднён в 2020 году.

 Каменно-Балковский сельсовет, с 2004 Благодарненский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование Арзгирского района, упразднён в 2017 году.